Blytt är ett norskt efternamn som burits av bland andra:

 Aslaug Blytt (1899–1966), norsk konsthistoriker
 Axel Blytt (1843–1898), norsk botanist med auktorsförkortningen A. Blytt
 Matthias Numsen Blytt (1789–1862), norsk botanist med auktorsförkortningen Blytt

Se även
 Blyth – grensida

Auktorsförkortningar
Norska efternamn